

Struttura del Casato
Delle ramificazioni della famiglia Mocenigo l'ultima si spense nel 1953 con la morte di Alvise IV Niccolò Mocenigo del ramo di San Stae (1871 – 1953).

Tavole

Ramo principale

Ramo Marco di Piero

Ramo Francesco di Piero

Ramo di San Samuele

Ramo Piero di Leonardo

Ramo di San Zaccaria

Ramo dalle Zogie

Ramo di Sant'Eustachio

Ca' Vecchia I
all'Angelo Raffaele e quindi al Soccorso

Ca' Vecchia II
a' Santi Giovanni e Paolo, poi a san Samuele

Galleria d'immagini
Cliccando le miniature qui di seguito si può visualizzare la posizione, nel rispettivo ramo famigliare, di alcuni personaggi illustri descritti nella voce principale Mocenigo.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Mocenigo
 Tommaso Mocenigo
 Pietro Mocenigo
 Giovanni Mocenigo
 Alvise I Mocenigo
 Alvise II Mocenigo
 Alvise III Sebastiano Mocenigo
 Alvise IV Giovanni Mocenigo 
 Alvise Mocenigo (1760-1815)
 Alvise Mocenigo (ammiraglio)
 Lazzaro Mocenigo
 Serenissima Repubblica di Venezia
 Alvisopoli

Altri progetti

 
Mocenigo